

Biografia 
Monir nacque a Oklahoma City, il padre era medico originario dell'Iran, e la madre era un'insegnante anglo-americana. Agli inizi degli anni '60, Monir si trasferì insieme alla sua famiglia a Memphis dove iniziò ad interessarsi all'arte e alla danza. All'età di diciannove anni, sposò un chitarrista conosciuto durante il musical Kiss Me Kate. Qualche anno dopo lavorò come infermiera per quindici anni dopo aver conseguito la laurea alla Critical Care Medical Society.

Nel 1988 divorziò dal marito dopo dieci anni di matrimonio. Successivamente, alternò il lavoro di infermiera con degli hobby come il golf. In quegli anni ebbe problemi di pressione fiscale a causa dei debiti e dell'essere una madre single; per guadagnare soldi iniziò a lavorare come spogliarellista.

Nel 1997 lanciò un suo sito web personale: Persia's Palace.

Negli anni a venire fece delle esibizioni softcore. Nel 2004 apparve su delle riviste di nudo e nel 2007 all'età di quarantanove anni debuttò nell'industria del porno nel film Share My Cock 9, insieme a Amy Ried e Puma Swede.

Nel 2009, Monir fu lodata per la sua apparizione nel film Mommy Blows Best 3, insieme a Ginger Lynn, Francesca Lé e Hunter Bryce.

Si ritirò nel 2016 dopo aver girato 95 film.

Filmografia parziale

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Spogliarellisti